Mittereggerbach ist der Name folgender Gewässer: 

in Österreich:
 Mittereggerbach (Kainach), linker Zufluss der Kainach im Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Mittereggerbach (Laßnitz), linker Zufluss der Laßnitz im Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Mittereggerbach (Rassbach), rechter Zufluss des Rassbaches im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Mittereggerbach (Södingbach), rechter Zufluss des Södingbaches im Bezirk Voitsberg, Steiermark